Tmel může znamenat: 
 Tmel (album) – album kapely Traktor
 Tmel – plastická hmota
spojením dvou slov:
 Kamenářský tmel – surovina ke dřevěnému kolíku

